Сијете Ерманос има више значења:

 Сијете Ерманос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сијете Ерманос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијете Ерманос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијете Ерманос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијете Ерманос (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијете Ерманос (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијете Ерманос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијете Ерманос, Ел Фрио (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијете Ерманос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сијете Ерманос (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијете Ерманос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сијете Ерманос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сијете Ерманос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете Ерманос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете Ерманос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете Ерманос (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику